Sima Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sima (köping i Kina, Shandong), 
 Sima (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar